Personen
 Alan Norris (1972), Engels darter
 Christopher Norris (1953), Amerikaans actrice
 Chuck Norris (1940), Amerikaans acteur
 Dean Norris (1963), Amerikaans acteur
 Hermione Norris (1967), Engels actrice
 Lachlan Norris (1987), Australisch wielrenner
 Lando Norris (1999), Brits-Belgisch autocoureur
 Lee Norris (1981), Amerikaans acteur
 Shaun Norris (1982), Zuid-Afrikaans golfer

 Plaatsen in de Verenigde Staten
Norris (Illinois)
Norris (South Carolina)
Norris (Tennessee)
Port Norris